Ерофейка — название нескольких населённых пунктов:
 Ерофейка — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ерофейка — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.